Mamerow bezeichnet:

 Mamerow Racing, deutsches Motorsportteam

Mamerow ist der Name folgender Orte:

 Mamerow, Ortsteil der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Mamerow ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Mamerow (* 1985), deutscher Rennfahrer
 Peter Mamerow (* 1958), deutscher Rennfahrer

Siehe auch:
 Mamero